Никола́й Миха́йлович Васи́льев: Васильев, Николай Михайлович (1835—1888) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны, командир 96-го Омского полка.
 Васильев, Николай Михайлович (1893—1953) — генерал-майор войск связи.
 Васильев, Николай Михайлович (1914—1998) — Герой Социалистического Труда, Почётный гражданин города Омска.
 Васильев, Николай Михайлович (1901—?) — советский государственный и политический деятель, председатель Куйбышевского областного исполнительного комитета.
 Васильев, Николай Михайлович — Народный комиссар Государственного Контроля РСФСР.